Beecham ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Beecham (* 1988), australischer Fußballschiedsrichter
 Betty Humby Beecham (1908–1958), britische Pianistin
 Emily Beecham (* 1984), britische Schauspielerin
 Jeremy Beecham, Baron Beecham (* 1944), britischer Politiker

 Thomas Beecham (1879–1961), britischer Dirigent

Beecham steht für:
 Beecham Group, ehemaliges britisches Pharmaunternehmen, übernommen von GlaxoSmithKline

Siehe auch:
 Beacham